Etixx (merk), een merk van sportvoeding
 Etixx (wielerploeg), het huidige AWT-GreenWay
 Etixx-Quick Step